Андрей Деркач:
 Деркач, Андрей Владимирович (род. 1985) — украинский футболист.
 Деркач, Андрей Леонидович (род. 1967) — инженер-механик, народный депутат Украины от Партии регионов.